Georges N'Doum (1985. július 31. –) kameruni labdarúgóhátvéd.

További információk 
Georges Ndoum adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Kameruni labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az US Vibonese Calcio labdarúgói
A KFC Uerdingen 05 labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az MSV Duisburg II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek